Weisweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Weisweiler (1746–1820), deutscher Kunsttischler
 Franz Josef Weisweiler (1928–1985), deutscher Unternehmer und Vorstandsvorsitzender
 Georg Weisweiler (* 1946), deutscher Politiker (FDP)
 Hennes Weisweiler (1919–1983), deutscher Fußballtrainer
 Max Weisweiler (1902–1968), deutscher Bibliothekar und Orientalist
 Sibylla Weisweiler (* 1962), bildende Künstlerin

Weisweiler ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Weisweiler, Stadtteil von Eschweiler in Nordrhein-Westfalen

Weisweiler ist der Name folgender Bauwerke:

 Burg Weisweiler
 Kraftwerk Weisweiler
 Palais Weisweiler